Argobba bezeichnet:

 ein Volk in Äthiopien, siehe Argobba (Volk)
 deren Sprache, siehe Argobba (Sprache)